Hoplitotrachelus är ett släkte av skalbaggar. Hoplitotrachelus ingår i familjen Brachyceridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Hoplitotrachelus